Бо́улинг-Грин () — американский город, административный центр округа Уоррен, штат Кентукки. По состоянию на 2017 год, население города составляет 67 067 человек, что делает его третьим по численности в штате после Луисвилла и Лексингтона.

Основанный американскими пионерами в 1798 году, Боулинг-Грин был временной столицей Конфедерации Кентукки во время гражданской войны в США. Город был воспет дуэтом «The Everly Brothers» в 1967 году в песне «Bowling Green».

История

Заселение и слияние 
Первые европейцы, которые, как известно, достигли этой области, высекли свои имена на буковых деревьях около реки около 1775 года. К 1778 году поселенцы основали станцию МакФадден на северном берегу реки Баррен.

Современный Боулинг-Грин возник из усадеб, построенных братьями Мурами (Роберт и Джордж) и генералом Элайджей Ковингтоном (однофамильцем города недалеко от Цинциннати). Братья Мур прибыли из Виргинии около 1794 года. В 1798 году, через два года после того как был сформирован округ Уоррен, Роберт Мур пожертвовал 2 акра (8 100 м²) земли окружным попечителям с целью строительства общественных зданий. Вскоре после этого он пожертвовал дополнительно от 30 до 40 акров (от 120 000 до 160 000 м²) вокруг первоначального участка. Город Боулинг-Грин был официально зарегистрирован штатом Кентукки 6 марта 1798 года.

Некоторая полемика существует по поводу источника названия города. Город ссылается на первое собрание окружных комиссаров (1798 год), которое назвало город «Болин-Грин» (Bolin Green) в честь парка Боулинг-Грин в Нью-Йорке, где патриоты снесли статую короля Георга III и переплавили её в пули во время Американской революции. Согласно энциклопедии Кентукки, название произошло от города Боулинг-Грин (Виргиния), откуда пришли ранние мигранты, или от «игры в мяч» (ball alley game) основателя Роберта Мура. Ранние записи указывают, что название города также писалось как «Боулингрин» (Bowlingreen).

19-й век 
К 1810 году в Боулинг-Грине жило 154 человека. Рост торговли пароходами и близость реки Баррен увеличила важность города. Канальные шлюзы и плотины на реке Баррен сделали его более судоходным. В 1832 году первая транспортная железная дорога соединила реку с местом расположения нынешнего окружного суда.

Несмотря на быструю урбанизацию Боулинг-Грина и окрестностей в 1830-х годах, сельское хозяйство оставалось важной частью местной жизни. Посетитель города рассказывал о хвастовстве владельца таверны по имени Бенджамин Вэнс:

В 1859 году железная дорога Луисвилла и Нэшвилла (в настоящее время CSX Transportation) прошла через Боулинг-Грин, что соединило город с северным и южным рынками.

Боулинг-Грин объявил себя нейтральным в попытке избежать гражданской войны. Однако, из-за его выгодного расположения и ресурсов, Союз и Конфедерация стремились взять город под контроль. Большинство его жителей отклонили и Конфедерацию и администрацию Линкольна. 18 сентября 1861 года около 1 300 солдат Конфедерации прибыли из Теннесси, чтобы занять город, находящийся под командованием уроженца Кентукки генерала Саймона Боливара Бакнера. Про-союзные чувства города удивили конфедеративных оккупантов. Солдаты Конфедерации укрепили окружающие холмы, чтобы обеспечить возможные военные подходы к ценным речным и железнодорожным активам. В ноябре 1861 года временное Конфедеративное правительство Кентукки выбрало Боулинг-Грин в качестве своей столицы.

14 февраля 1862 года, после получения сообщений о том, что Форт-Генри на реке Теннесси и Форт-Донельсон на реке Камберленд были захвачены силами Союза под командованием Улисса С. Гранта, Конфедерация начала отходить от Боулинг-Грин. Они разрушили мосты через реку Баррен, железнодорожное депо и другие важные здания, которые могли быть использованы противником. Город подвергался разрушениям и набегам в течение оставшейся части войны. Летом 1864 года генерал Союза Стивен Г. Бёрбридж арестовал 22 гражданских лица в Боулинг-Грине и его окрестностях по обвинению в государственной измене. Этот инцидент и другие жестокие обращения со стороны федеральных властей привели к разочарованию в Союзе и усилили симпатии к Конфедерации среди жителей Боулинг-Грина.

После гражданской войны деловой район Боулинг-Грина значительно вырос. Ранее сельское хозяйство доминировало над экономикой города. В течение 1870-х годов были построены многие из исторических бизнес-структур, которые действуют и сегодня. Одним из самых важных предприятий в Боулинг-Грине той эпохи была швейная компания «Carie Burnam Taylor». К 1906 году в «Taylor» работало более 200 женщин.

В 1868 году в городе была построена первая водопроводная система. Четвёртое окружное здание суда было завершено в 1868 году. Первые три были построены в 1798, 1805 и 1813 годах. В 1889 году в городе появились первые уличные машины, запряжённые мулами. Первые электрические уличные машины начали заменять их к 1895 году.

Фонд Сёстры милосердия из Назарета основали академию Святой Колумбии в 1862 году, в 1911 году её сменила школа Святого Иосифа. В 1884 году Южная средняя школа, основанная в 1875 году, переехала в Боулинг-Грин из города Глазго (Кентукки). Плезант Дж. Поттер основал женский колледж в Боулинг-Грине в 1889 году. Он закрылся в 1909 году, и его имущество было продано средней школе штата Западного Кентукки (теперь известной как Университет Западного Кентукки). Другими важными школами в ту эпоху были методистский колледж Уоррена, колледж Огдена (который также стал частью университета Западного Кентукки) и женский колледж Грин-Ривер.

20-й век 
В 1906 году Генри Хардин Черри, президент и владелец Южной средней школы, пожертвовал её штату в качестве основы средней школы Западного штата. Школа подготовила учителей для растущих образовательных потребностей государства. Это учреждение в настоящее время известно как университет Западного Кентукки и является вторым по величине государственным университетом в штате, недавно превзойдя Луисвиллский университет.

В 1906 году врачи Лилиан Г. Саут, Джей-Эн МакКормак и Эй-Ти МакКормак открыли госпиталь Святого Иосифа для оказания медицинской и сестринской помощи жителям и студентам.

В 1925 году была открыта третья и последняя станция железной дороги Луисвилла и Нэшвилла. Около 27 поездов ежедневно прибывали в депо. Междугородные автобусные линии были также популярным видом путешествий. К 1960-м годам железнодорожные перевозки резко сократились в условиях конкуренции со стороны авиакомпаний и автомобилей. Станция была адаптирована для использования в качестве музея.

В 1940 году фабрика «Union Underwear», построенная в Боулинг-Грине, значительно укрепила экономику города. В 1960-х годах население города стало превосходить население Ашленда, Падьюка и Ньюпорта.

Городские улицы стали узки для движения. В 1949 году была открыта объездная дорога U.S. Route 31W для облегчения транспортных проблем. Объездная дорога превратилась в бизнес-центр Боулинг-Грина. В рекламе 1954 года говорилось: «Ваш бизнес может расти в том направлении, в котором растёт Боулинг-Грин — в объезд по 31W».

К 1960-м годам магазины переместились с торговой площади в центре города в пригородные торговые центры. С мая по ноябрь 1967 года в торговом центре Боулинг-Грин открылись магазины. В другой рекламе говорилось: «Покупки за один раз. Просто паркуйтесь [бесплатно], выходите и делайте покупки. Всё под рукой». С сентября 1979 года по сентябрь 1980 года появились магазины в более крупном торговом центре Гринвуд. Пределы города начали простираться к межштатной автомагистрали Interstate 65.

К концу 1960-х годов было завершено строительство Interstate 65, расположенной к востоку от Боулинг-Грина. Автострада Грин-Ривер (ныне автострада Уильяма Х. Натчера) была завершена в 1970-х годах для соединения Боулинг-Грина и Оуэнсборо. Эти жизненно важные транспортные артерии привлекли множество отраслей промышленности в Боулинг-Грин.

В 1981 году «General Motors» перевела свой сборочный завод Chevrolet Corvette из Сент-Луиса (Миссури) в Боулинг-Грин. В том же году было организовано мероприятие National Corvette Homecoming — большая ежегодная встреча владельцев Корветт, автомобильные парады и связанные с ними мероприятий в Боулинг-Грине. В 1994 году рядом со сборочным заводом был построен Национальный музей Корветт.

В 1997 году Боулинг-Грин был назначен Tree City USA (Город дерева) в Национальный день посадки деревьев.

Инициативы 21-го века 
В 2012 году в городе было проведено технико-экономическое обоснование путей возрождения центра Боулинг-Грина. Планы проекта включали активы набережной Боулинг-Грина, а также его исторический центр и городской пейзаж вокруг Площади фонтанов. Также был предложено новое здание для Торговой палаты, строительство парка Риверуолк, где центр города граничит с рекой Баррен, создание нового общественного парка под названием Циркус-Сквер и установку новой торговой зоны Сквер фонтанов.

Весной 2009 года были построены новая Торговая палата, парк Риверуолк и Циркус-Сквер. Центр исполнительских искусств в Южном Кентукки (центр искусств и образования) открыл свои двери в октябре 2009 года, 10 марта 2012 года в нём прошёл концерт Винса Гилла. В 2012 году была заложена строительная площадка для Сквера фонтанов.

В 2005 году была предпринята попытка включить парк Уайтуотер в прибрежную часть Боулинг-Грина, но в итоге проект не был профинансирован.

В 2011 году фонд Боулинг-Грин Риверфронт расширил свои усилия по освоению земель на противоположной стороне реки Баррен, вверх по течению в Пит-Парке. Новые планы включают использование прилегающей реки для занятий водными видами спорта — протяжённость реки включает пороги, оценённые по международной шкале сложности рек между классами II и IV, а также трассу для катания на горных велосипедах, трассу для памп-трекинга и зону для скалолазания. Часть этого объекта будет расположена на захороненной мусорной свалке, которая долгие годы служила свалкой Боулинг-Грина.

География 
Региональный окружной аэропорт Боулинг-Грин-Уоррен находится на высоте 547 футов (167 м) над уровнем моря. По данным Бюро переписи населения США, общая площадь города составляет 35,6 кв. миль (92,1 км²), из которых 35,4 кв. мили — это суша, а 0,2 кв. мили (0,52 км²) покрыты водой.

Климат 
Боулинг-Грин имеет субтропический океанический климат (Классификация климатов Кёппена — Cfa). Среднемесячная дневная температура колеблется от 35,7 °F (2,1 °C) в январе до 78,7 °F (25,9 °C) в июле. Годовое количество осадков составляет 47,51 дюйма (120,68 см), а весна немного влажнее; снегопад в среднем 8,4 дюйма (21,3 см) в год. Экстремальные температуры колеблются от −21 °F (−29 °C) — 23 и 24 января 1963 года, до 108 °F (42 °C) — 28 июля 1930 года.

Демография 

По данным переписи населения 2010 года в городе проживало 58 067 человек. Популяционная плотность была 1631,1 человек на квадратную милю (630,5 чл/км²). Расовый состав города — 75,8 % белых, 13,9 % афроамериканцев, 6,5 % латиноамериканцы, 4,2 % азиатов, 0,3 % коренных американцев, 0,2 % жителей тихоокеанских островов, 2,16 % других рас и 2,7 % смесь двух или более рас.

По данным переписи, 24,6 % семей имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 33,1 % были женатыми парами, 14,1 % женщины без мужей. Около 35,4 % всех домов состояли из одного проживающего, из них 19,7 % 65 лет и старше.

Распределение по возрасту составляло 20,1 % до 18 лет, 28 % с 15 до 24, 25,6 % с 25 до 44, 18,8 % с 45 до 64 и 10,6 % с 65 лет и старше. Средний возраст составлял 27,6 года. Женщины составляли 51,7 % населения, а мужчины — 48,3 %.

Средний доход мужчин составлял 35 000 долларов в год, женщин — 28 916. Доход на душу населения для города составлял 19 302 доллара. Около 19,4 % семей и 27,7 % населения находились за чертой бедности, в том числе 30,9 % из них моложе 18 лет.

Экономика 
Боулинг-Грин движется к экономике, основанной на знаниях и технологии. Имея один крупный государственный университет и технический колледж, Боулинг-Грин служит образовательным центром южно-центральной части штата Кентукки. Кроме того, город является ведущим в регионе медицинским и торговым центром.

Завод-изготовитель «General Motors», «Holley Performance Products», «Houchens Industries», SCA, «Camping World», «Minit Mart», «Fruit of the Loom», «Russell Brands» и другие крупные отраслевые компании называют своим домом Боулинг-Грин. Он также привлёк новые отраслевые компании, такие как «Bowling Green Metalforming», подразделение «Magna International, Inc.», и «Halton Company».

Здравоохранительная корпорация «Commonwealth Health Corporation», Университет Западного Кентукки и Совет по образованию округа Уоррен являются крупнейшими работодателями Боулинг-Грина и окружающего региона. Другие компании, базирующиеся в Боулинг-Грине, включают в себя «Eagle Industries» и «Trace Die Cast». «EVINE Live» — третья по величине сеть магазинов товаров для дома, имеет свой складской центр, расположенный у Нэшвилл-Роуд. «EVINE Live» также недавно перевезла большую часть колл-центра по обслуживанию клиентов в Боулинг-Грин. Корпоративная штаб-квартира «EVINE Live» находится в Иден-Прери (Миннесота), хотя основная часть её повседневной деятельности находится в Боулинг-Грине.

По сравнению с Элизабеттаун и Оуэнсборо, Боулинг-Грин испытал самый большой рост занятости после рецессии. С ноября 2001 года по апрель 2006 года общая заработная платы увеличилась на 13 %. С апреля 2005 года в Боулинг-Грине увеличилась занятость на производстве на 5 %, в профессиональных и бизнес услугах — на 5 %, в досуговом и гостиничном бизнесе — на 6 %.

Высокий доход и рост числа рабочих мест в Боулинг-Грине в сочетании с низкими затратами на ведение бизнеса привели к тому, что город вошёл в список «Лучших малых мест для бизнеса» 2009 года по версии журнала «Forbes». «Forbes» оценил 179 городов по всей стране и поставил Боулинг-Грин на 19 место городов, в которых можно вести бизнес. В этом списке Боулинг-Грин опередил Элизабеттаун и Оуэнсборо. Также горд занял 34-е место в списке самой низкой стоимости жизни в стране и 22-е по росту занятости.

В марте 2009 года Боулинг-Грин был признан журналом «Site Selection» лучшим сообществом по экономическому развитию в Соединенных Штатах среди сообществ с населением от 50 до 200 тысяч человек. Метро Боулинг-Грина получило такое же признание от «Site Selection» в 2008 году.

Торговая палата Боулинг-Грина получила в 2009 году призы «Chamber of the Year» и «5-Star Chamber» от Торговой палаты США.

Лучшие работодатели 
Согласно общегодовому финансовому отчёту города за 2011 год, в число ведущих работодателей входят три работодателя из государственного сектора:

Искусство и культура

Музеи 

 Художественный музей науки реки Баррен — уникальный музей «практической» науки, где посетители могут ощутить силу мини-торнадо, управлять одной из крупнейших в стране интерактивных транспортных выставок, подвесить тело с помощью волшебных зеркал и многое другое. Закрыт в сентябре 2011 года.
 Музей и библиотека Кентукки — дом богатых коллекций и образовательных экспонатов по истории и наследию Кентукки. Генеалогические материалы, опубликованные работы, рукописи и информация о народной жизни.
 Национальный музей Корветт — музей американского спортивного автомобиля с более чем 75 Корветтами, включая классику, уникальные прототипы, чемпионов гонок и многое другое.
 Исторический железнодорожный парк и музей поездов — музей в оригинальном железнодорожном депо Боулинг-Грина. Включает в себя 5 восстановленных исторических вагонов.
 Вид на реку в роще Хобсон — исторический дом-музей, является классическим примером итальянской архитектуры — арочные окна, глубокие карнизы с декоративными кронштейнами, купол, расписные потолки.

Спортивные и развлекательные объекты 
«И-Эй Диддл Арена», расположенная в кампусе Университета Западного Кентукки, представляет собой многофункциональную арену вместимостью 7 500 человек. На арене, построенной в 1963 году и отреставрированной в 2004, проводятся такие виды спорта, как баскетбол и волейбол. С 2001 по 2015 год она также принимала чемпионат штата по баскетболу среди девушек из Атлетической Ассоциации старших школ Кентукки (KHSAA). На арене проводилось множество соревнований по родео и цирковых выступлений. В 2006 году на «И-Эй Диддл Арена» было проведено мероприятие по рестлингу WWE.

Город и его окрестности являются домом для Лиги инлайн-хоккея округа Уоррен. Здесь также выступает команда Университета Западного Кентукки, «Хиллтопперс», которая играет в Национальной университетской ассоциации хоккея на роликах (NCRHA).

На бейсбольном стадион Боулинг-Грина в основном играет бейсбольная команда «Боулинг-Грин Хот Родс», выступающая в Лиге Среднего Запада. «Хот Родс» является фарм-клубом «Тампа-Бэй Рейс», играющей в Главной лиге бейсбола (MLB).

«Боулинг-Грин Хорнетс» из Центральной баскетбольной лиги (CBL) базируется в Боулинг-Грине, хотя они играют свои домашние матчи в Расселвилле.

Боулинг-Грин имеет шесть полей для гольфа и восемь для диск-гольфа.

Другие достопримечательности 

 Бейсбольном стадион Боулинг-Грина
 Бич-Бенд Парк
 Сборочный завод «General Motors» в Боулинг-Грине
 Ежегодное мероприятие National Corvette Homecoming
 Центр искусств Капитолия
 Пещера Спринг-Кавернс
 Центр Элоизы Б. Хаученс
 Исторический железнодорожный парк и музей поездов
 Затерянная речная пещера и долина
 Вид на реку в роще Хобсон
 Большой магазин американских пончиков (GADS)
 Федеральное здание и суд имени Уильяма Х. Натчера
 Центр исполнительских искусств Южного Кентукки (SkyPac)
 Велосипедная дорожка в парке Уэлдон-Пит
 Ликёро-водочный завод «Corsair Artisan Distillery»
 Тропа открытия гражданской войны
 Малопроезжая дорога Данкана Хайнса
 Исторический район Шейк-Раг
 Тропа округа Уоррен
 Исторический район Святого Иосифа

Парки и базы отдыха 
Департамент парков и отдыха Боулинг-Грина управляет 895 акрами (3,62 км²) общественных земель для рекреационного использования.

Общественные центры 
 Эф-О Моксли — включает в себя игровую комнату (бильярд, видеоигры), комнату для настольных игр, торговые киоски площадки для ракетбола, уоллибола и баскетбола.
 Паркер-Беннетт — объект для почасовой аренды для встреч, вечеринок и приёмов.
 База отдыха Каммер/Литтл — включает в себя баскетбольную и волейбольную площадки, торговые киоски и пешеходные маршруты.
 Общественный центр Делафилд — включает в себя аудиториум, баскетбольные площадки, детские площадки и места для пикника.

Парки 
 Парк авиационного наследия — расположен на углу улиц Три Спрингс и Смоллхаус Роад. Парк включает в себя ландшафтную зону, которая вмещает в общей сложности до семи самолётов.
 Бэйзил Гриффин — назван в честь бывшего судьи округа Уоррен. Большой пруд с перелётными птицами, такими как утки и гуси, детская площадка, поле для диск-гольфа, столы и павильоны для пикников, футбольные поля, волейбольная площадка.
 Си-Дабл-Ю Лампкин — бейсбольные поля, открытые баскетбольные площадки, торговые киоски, грили, павильоны и столы для пикников, детские площадки, футбольное поле, теннисные корты, волейбольные площадки.
 Природный парк Чака Круме — столы и павильоны для пикников, трейлраннинг.
 Ковингтон Вудс — площадка для гольфа, бейсбольное поле, открытая баскетбольная площадка, торговые киоски, грили, павильоны и столы для пикников, детские площадки, теннисные корты, волейбольная площадка.
 Форт Уэбб — исторический участок.
 Сквер фонтанов — исторический викторианский фонтан и городская площадь в центре Боулинг-Грина.
 Эйч-Пи Томас — барбекю, столы для пикников, игровая площадка, футбольные поля, волейбольная площадка.
 Хобсон Гроув — поле для гольфа, бейсбольные поля, поле для диск-гольфа, историческое место, столы для пикника, торговые киоски.
 Джеймс Хайнс — катание на лодках, историческое место.
 Ловерс Лейн — футбольные поля, поле для диск-гольфа, павильон и столы для пикников, детские площадки, торговые киоски.
 Огден — детская площадка.
 Педиго — бейсбольные поля, открытая баскетбольная площадка, клетка для тренировки ударов битой, торговые киоски, павильон и столы для пикников, детская площадка, волейбольная площадка.
 Престон Миллер — аквапарк, бассейны, поле для диск-гольфа, павильоны и столы для пикника, детская площадка, волейбольные площадки, прогулочная/беговая дорожка, торговые киоски.
 Водохранилище Хилл — грили, историческое место, павильон и столы для пикников, детская площадка.
 Риверуолк/Браунфилд — историческое место, прогулочная/беговая дорожка.
 Романза Джонсон — каноэ, каяки, рыбалка, доступ к Дрейкс-Крик (приток реки Баррен).
 Фил Мур — каноэ, каяки, рыбалка, доступ к Дрейкс-Крик, бейсбольные поля, трасса для миникаров, беговая дорожка, поле для диск-гольфа.
 Уэлдон Пит — лодки, пешеходная тропа, трасса для катания на горных велосипедах.
 Роланд Бланд — скейт-парк, открытые баскетбольные площадки, грили, площадка для игры в «подковы», павильон и столы для пикников, детские площадки, футбольное поле, теннисные корты, волейбольная площадка.
 Сперо Кереэйкс — бейсбольные поля, открытая баскетбольная площадка, клетка для тренировки ударов битой, торговые киоски, поле для диск-гольфа, грили, павильоны и столы для пикников, игровые площадки, садовые площадки, футбольные поля, теннисные корты, волейбольная площадка, прогулочная/беговая дорожка.
 Уэстсайдские окрестности — открытая баскетбольная площадка, детская площадка.

Плавательные центры 
 Водный центр Рассела Симса — самая большая «водная игровая площадка» в южно-центральной части Кентукки. Центр включает в себя детскую игровую площадку, бассейн, водные горки, трамплины и торговые киоски.
 Водный центр округа Уоррен — купольный бассейн. Закрыт в феврале 2008 года. В Ловерс-Лейн открыто новое здание. Это учреждение было закрыто для публики в апреле 2014 года и в настоящее время используется частными и школьными командами по плаванию и для физической терапии.

Образование

Начальное и среднее образование 
Образование обеспечивается системой государственных школ округа Уоррен и независимым школьным округом Боулинг-Грин. Несколько частных школ также обслуживают учащихся Боулинг-Грина.

Религиозные школы 
 Христианская школа Анкоред — баптистско-христианское дошкольное учреждение.
 Христианская академия Боулинг-Грина — неденоминационное христианское дошкольное учреждение.
 Фонд Христианской академии — христианское дошкольное учреждение Церкви Христа.
 Свято-Троицкая лютеранская школа — лютеранско-христианское дошкольное учреждение.
 Школа Старого союза — христианское дошкольное учреждение.
 Школа Святого Иосифа — католическое дошкольное учреждение.

Начальные школы

Государственные школы округа Уоррен 

 Начальная школа Алватона
 Начальная школа Брайрвуда
 Начальная школа Бристоу
 Начальная школа Камберленд-Трейс
 Средняя школа Дрейкс-Крик
 Старшая школа Гринвуда
 Средняя школа Генри Ф. Мосса
 Начальная школа Лост-Ривер
 Начальная школа Северного Уоррена
 Начальная школа Окленда
 Начальная школа Плейно
 Начальная школа Рич-Понд
 Начальная школа Джоди Ричардс
 Начальная школа Ричардсвилла
 Начальная школа Рокфилда
 Старшая школа Южного Уоррена
 Средняя школа Южного Уоррена
 Начальная школа Уоррена
 Центральная старшая школа Уоррена
 Восточная старшая школа Уоррена
 Восточная средняя школа Уоррена
 Начальная школа Уильяма Х. Натчера

Независимый школьный округ Боулинг-Грин 
 Дишман-МакГиннис
 Паркер Беннетт Карри
 Поттер Грей
 Ти-Си Черри
 Дабл-Ю-Ар МакНилл

Средние и младшие школы 
Все эти школы находятся в ведении округа Уоррен, кроме младшей школы Боулинг-Грина.
 Младшая школа Боулинг-Грина
 Средняя школа Дрейкс-Крик
 Средняя школа Генри Ф. Мосса
 Восточная средняя школа Уоррена
 Средняя школа Южного Уоррена

Старшие школы 
Все школы находятся в ведении округа Уоррен, кроме старшей школы Боулинг-Грина и Академии математики и наук Кэрола Мартина Гаттона.
 Старшая школа Боулинг-Грина
 Академия математики и наук Кэрола Мартина Гаттона в Кентукки
 Старшая школа Гринвуда
 Центральная старшая школа Уоррена
 Восточная старшая школа Уоррена
 Старшая школа Южного Уоррена
 Старшая школа Академии Лайтхаус

Высшее образование 
 Центр обучения Боулинг-Грина
 Колледж Деймар
 Общественный и технический колледж Южно-Центрального Кентукки
 Университет Западного Кентукки

Средства массовой информации

Печатные 
 The Amplifier — ежемесячное издание о искусстве и развлечениях
 Bowling Green Daily News — ежедневные новости
 College Heights Herald — студенческая газета Университета Западного Кентукки
 Soky Happenings

Телевидение 
 Time Warner Cable/Spectrum (кабельный оператор)
 WBKO ABC Channel 13
 WKYU PBS Channel 24
 WCZU Antenna TV/MNTV Channel 39
 WNKY NBC Channel 40
 WKGB PBS/KET Channel 53

Цифровые трансляции 

 WBKO ABC Channel 13.1 720p
 WBKO Fox Channel 13.2 480i
 WBKO CW Channel 13.3 480i
 WKYU PBS Channel 24.1 1080i
 WKYU Create Channel 24.2 480i
 WCZU Antenna TV/MNTV Channel 39.1 480i
 WCZU Buzzr Channel 39.2 480i
 WCZU Bounce TV Channel 39.3 480i
 WCZU SBN Channel 39.4 480i
 WCZU GRIT Channel 39.5 480i
 WCZU Escape Channel 39.6 480i
 WCZU Cozi TV Channel 39.7 480i
 WNKY NBC Channel 40.1 1080i
 WNKY CBS Channel 40.2 480i
 WNKY MeTV Channel 40.3 408i
 WKGB PBS Channel 53.1 KET1 720p
 WKGB PBS Channel 53.2 KET2 480i
 WKGB PBS Channel 53.3 KETKY The Kentucky Channel 480i
 WKGB PBS Kids Channel 53.4 480i

Радио 

 AM 930 WKCT — Новости/Обсуждение
 AM 1340 WBGN — спортивное радио Fox
 AM 1450 WWKU — радио ESPN
 FM 88.1 WAYFM — WAYFM
 FM 88.9 WKYU — общественное радио Университета Западного Кентукки
 FM 90.7 WCVK — христианское семейное радио
 FM 91.7 WWHR — студенческая радиостанция Университета Западного Кентукки
 FM 93.3 WDNS — станция классического рока Боулинг-Грина
 FM 95.1 WGGC — Goober 95.1 — местное радио
 FM 96.7 WBVR — The Beaver — местное радио (лицензировано в Обёрне)
 FM 100.7 WKLX — Sam 100.7 — классические хиты (лицензировано в Браунсвилле)
 FM 103.7 WHHT — Howdy 103.7 — местное радио (лицензировано в Кейв-Сити)
 FM 105.3 WPTQ — The Point — классический и эктив-рок (лицензировано в Глазго)
 FM 106.3 WOVO — Wovo106.3 — радио для взрослых (лицензировано в Хорс-Кейв)
 FM 107.1 WUHU — Woohoo — топ-40 (лицензировано в Смитс-Гроув)

Транспорт

Основные автомагистрали 
  Interstate 65 — на север в Луисвилл, на юг в Нэшвилл (Теннесси).
 Автострада Уильяма Х. Натчера — на север в Оуэнсборо.
  U.S. Route 231 — на север в Моргантаун, на юг в Скоттсвилл.
  U.S. Route 31W — на север в Парк-Сити, на юг во Франклин.
  U.S. Route 68/Kentucky State Route 80 — на запад в Хопкинсвилл, на восток в Лексингтон

Другие автомагистрали 
  Kentucky State Route 185
  Kentucky State Route 234
  Kentucky State Route 242
  Kentucky State Route 880

Бывшие автомагистрали 
  Kentucky State Route 67 (1929—1969)

Воздушный транспорт 
Город обслуживается региональным окружным аэропортом Боулинг-Грин-Уоррен.

Автобусы 
Агентство общественных действий Южного Кентукки управляет «GO bg Transit», который обеспечивает общественный транспорт в Боулинг-Грине. Междугородние перевозчики, которые обслуживают Боулинг-Грин, включают в себя «Greyhound» и «Tornado Bus Company».

Близлежащие города и сообщества

Окружные общины 
Соседние сообщества включают в себя: Алватон, Аллен-Спрингс, Блу-Левел, Браунинг, Вудберн, Дрейк, Кейвхилл, Окленд, Петрос, Плам-Спрингс, Плейно, Рокфилд, Рич-Понд, Ричардсвилл и Смитс-Гроув.

Соседние города 
Соседние города включают в себя: Браунсвилл, Глазго, Моргантаун, Расселлвилл, Скоттсвилл и Франклин

Известные уроженцы и жители 

 «Cage the Elephant» — рок-группа
 «Foxhole» — инструментальная пост-рок группа
 «Nappy Roots» — рэп группа, альбом которой «Watermelon, Chicken & Gritz» стал платиновым
 «Sleeper Agent» — рок-группа
 Томас Лилборн Андерсон — член палаты представителей США из Миссури
 Гари Барнидж — профессиональный футболист, тайт-энд
 Бен Бейли — комик и ведущий телевизионного игрового шоу «Cash Cab»
 Сэм Буш — музыкант
 Бретт Гатри — член палаты представителей США
 Генри Гридер — член палаты представителей США
 Дороти Гридер — художница и иллюстратор детских книг
 Дэвид Ф. Данкан — эпидемиолог и консультант по наркополитике в администрации Клинтона
 Деревенщина Джим (Джеймс Моррис) — профессиональный реслер
 Крис Кармайкл — музыкант
 Джон Карпентер — кинорежиссёр
 Афина Кейдж — музыкант
 Пол Килгус — бывший профессиональный бейсболист, питчер
 Бен Кит — соло-музыкант и продюсер
 Джон Д. Минтон, младший — председатель Верховного суда Кентукки
 Даг Мозли — бывший священник Объединённой методистской церкви и бывший сенатор штата
 Томас Николсон — профессор Университета Западного Кентукки. Разработал управление по вопросам злоупотребления наркотиками и наркополитики. Входил в список кандидатов на пост директора по национальной политике в области контроля над наркотиками администрации Обамы.
 Джордж Пирс — республиканец, бывший член Палаты представителей Техаса от его родного Сан-Антонио. Бывший житель Боулинг-Грина.
 Рэнд Пол — офтальмолог, сенатор, сын члена палаты представителей США Рона Пола из Техаса
 Роберт Рейнольдс — бывший профессиональный футболист, лайнбекер
 Дебора Реншоу — бывшая гонщица NASCAR
 Джоди Ричардс — бывший спикер палаты представителей Кентукки и нынешний конгрессмен штата Кентукки
 Закари Стивенс — вокалист группы «Savatage»
 Крис Тернер — бывший профессиональный бейсболист, кэтчер
 Джордж Фант — профессиональный футболист, оффенсив тэкл «Сиэтл Сихокс», в колледже играл в баскетбол за «Западный Кентукки Хиллтопперс»
 Фрэнсис Фаулер — художница
 Данкан Хайнс — кулинарный критик и автор кулинарных книг
 Кори Харт — профессиональный бейсболист, правый филдер, участник Матча всех звёзд МЛБ 2008 и 2010 годов
 Мордекай Хэм — христианский евангелист и пастор мемориальной баптистской церкви Бёртона в начале 20-го века
 Рекс Чапмэн — бывший профессиональный баскетболист, играл за «Кентукки Уайлдкэтс» в колледже, профессионально играл за «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Буллетс», «Майами Хит» и «Финикс Санз». Вице-президент по персоналу игроков «Денвер Наггетс».

Города-побратимы 
  Каваниси (префектура Хиого, Япония)
  Эрфурт (федеральная земля Тюрингия, Германия)

См. также 
 Список городов Кентукки по численности населения
 Бойня в Боулинг-Грине

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Путеводитель на Викивояж
 Географические данные на OpenStreetMap 

Города Кентукки
Университетские города США
Окружные центры Кентукки